Cerro Malo bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Malo (Lares, Puerto Rico)	
 Cerro Malo (Orocovis, Puerto Rico)